Fears — дебютный студийный альбом немецкой группы Lord Of The Lost, выпущенный 18 января 2010 года на звукозаписывающем лейбле Out Of Line Music.

Список композиций

Клипы 
 «Dry The Rain»
 «Last Words»

Участники записи

Состав группы 
 Крис Хармс () — вокал, гитара
 Класс Гринейд () — бас-гитара
 Any Wayst — ударные
 Sebsta Lindström — гитара
 Sensai — гитара

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен из альбома Fears

Альбомы Lord Of The Lost
Альбомы на английском языке